HMS Chester är namnet som fyra fartyg i Royal Navy har burit efter staden Chester:

HMS Chester, var ett 48-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1691. Hon tillfångatogs av fransmännen 1707 i slaget vid The Lizard.
HMS Chester, var ett 50-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1708. Hon var på hamntjänst från 1743 och höggs upp 1750.
HMS Chester, var ett 50-kanoners fjärdeklass linjeskepp sjösatt 1743 och såldes 1767.
HMS Chester, var en lätt kryssare av Town-klass ursprungligen beställd för grekiska flottan 1914 som Lambros Katsonis. Hon togs över av britterna före sin sjösättning 1915 och såldes 1921.

Det fanns också en planerad korvett av Castle-klass med namnet HMS Chester Castle. Hon avbeställdes 1943.

En fiktiv HMS Chester finns med i James Bond-filmen Tomorrow Never Dies (1997). Interiörerna är faktiskt från fregatten  av Type 23. En Type 23-modell byggdes för exteriörbilderna.

Se även